Il doppio del torneo di tennis Brasilia Challenger 3 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Charles Beckman e Jean-Philippe Fleurian che hanno battuto in finale Javier Frana e Gustavo Luza 4-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Javier Frana /  Gustavo Luza (finale)
 Charles Beckman /  Jean-Philippe Fleurian (Campioni)

 Luiz Mattar /  Cássio Motta (semifinali)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1989